Grisolles puede referirse a: 

 Grisolles, comuna francesa situada en Aisne.
 Grisolles, comuna francesa situada en Tarn y Garona.